Мартюшев — фамилия.

Носители фамилии 
 Мартюшев, Владимир Константинович (1836—1905) — генерал-лейтенант.
 Мартюшев, Лев Владимирович (1880—1937) — спортсмен-фехтовальщик; военный инженер-химик; масон.